Driope – personaggio della mitologia greca, ninfa
 Driope – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano
 Driope – personaggio della mitologia greca, re dei Driopi
 Driope – personaggio della mitologia greca, padre di una ninfa che fu madre del dio Pan